Гран-при Великобритании 1957 года — гонка Формулы-1, состоявшаяся 20 июля 1957 года на трассе Эйнтри. Это десятое Гран-при Великобритании и пятый этап чемпионата мира. Победителями гонки стали Стирлинг Мосс и Тони Брукс, по очереди управлявшие автомобилем Vanwall. Это - третий и последний случай в истории Формулы-1, когда победителями гонки стали двое гонщиков, управлявших одним автомобилем. Это первая в истории победа британского автомобиля, заработанная двумя британскими гонщиками в домашнем гран-при.

Гонка 

|}

 Это гран-при стало последним для Боба Джерарда и Леса Лестона. В то же время Рой Сальвадори впервые заработал очки, а Тони Брукс впервые победил.
 Круги лидирования — Стирлинг Мосс 43 круга (1-22, 70-90); Жан Бера 47 кругов (23-69)
 Совместное использование автомобилей:
 Автомобиль № 20: Тони Брукс (26 кругов) и Стирлинг Мосс (64 круга). Они разделили 8 очков за победу. Моссу также досталось дополнительно одно очко за быстрейший круг.
 Автомобиль № 16: Морис Трентиньян (85 кругов) и Питер Коллинз (3 круга). Трентиньян получил все три очка за четвёртое место, так как Коллинз совершил слишком мало кругов за рулем этого автомобиля.
 Автомобиль № 18: Стирлинг Мосс (25 кругов) и Тони Брукс (26 кругов).

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в таблицу.

Ссылки 
 Jenkinson, D. 1957. The 10th British Grand Prix. Motor Sport. XXXIII/8 (August 1957), p. 420–421, 424